Игна́тий Плато́нович Закре́вский (1839—1906) — русский юрист и судебный деятель, тайный советник, сенатор.

Биография 
Происходил из дворян Полтавской губернии. Родился  года в семье отставного гвардии полковника, владельца имения Берёзовая Рудка в Пирятинский уезде Полтавской губернии Платона Алексеевича Закревского. Окончил Императорское училище правоведения с чином IX класса (1861) и 14 мая того же года поступил на гражданскую службу в Департаменте Министерства юстиции. Был мировым судьёй в Санкт-Петербурге, позже — председателем Варшавского окружного суда, прокурором Харьковской судебной палаты. 1 января 1879 года получил чин действительного статского советника, 27 марта 1885 года — чин тайного советника. В 1894 году назначен обер-прокурором 1-го Департамента Правительствующего Сената. 2 апреля 1895 года назначен сенатором, присутствовал во 2-м Департаменте Сената. 30 октября 1899 года уволен от службы.

Закревский являлся состоятельным человеком: по списку гражданским чинам 4-го класса на 1880 год ему принадлежало родовое имение в 3500 десятин земли и сахарный завод в Черниговской губернии.

Напечатал ряд статей в «Журнале гражданского и торгового права» и «Журнале гражданского и уголовного права», в том числе: «Об охранении наследств и о практике петербургских мировых судей в делах охранительных» (1872, № 5); «Об охранении наследств на Западе» (1873, № 6, и 1874, № 1 и 2); «Прусская магистратура и наша» (1880, № 5); «О желательных изменениях в судебных уставах» (1882, № 2); «Судебная реформа в Болгарии» (1884, № 1); «О равенстве в обществе» (1883, № 1); «По поводу резюме председателя суда» (1887, № 4) и другие; отдельно издал «Об учениях уголовно-антропологической школы» (Харьков, 1893).

Умер 9 марта 1906 в Каире от сердечного приступа. Дочки бальзамировали его тело и перевезли в Березову Рудку. Там его похоронили в 10-метровом склепе-пирамиде, построенном ещё при жизни Закревского. После революции 1917 года его перезахоронили на местном кладбище.

Семья 
Был женат на дочери майора Марии Николаевне Борейша (1858 — 27 сентября 1919, Петроград)

Дети:
 Платон (род. 2 августа 1880)
 близнецы (род. 22 янв. 1887) Анна (супруга В. В. Кочубея) и Александра (Алла), прабабушка Ника Клегга, лидера либерально-демократической партии Великобритании с 2007 года.
 Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг (род. 21 февраля 1893)

Основные труды 
 Об учениях уголовно-антропологической школы: Критический очерк. — Харьков: Тип. Адольфа Дарре, 1893. − 233 с.
 Ещё о суде присяжных / Игн. Закревский. — Санкт-Петербург: тип. П. П. Сойкина, 1896. — 29 с.
 О настоящем и будущем суда присяжных: Сб. ст. / [Игн. Закревский]. — Санкт-Петербург: тип. П. П. Сойкина, 1897. — [4], VI, 201 с.
 Отчёт о занятиях Четвёртого Международного уголовно-антропологического конгресса / Сост. представителем М-ва юст. на означ. Конгр. сенатором И. П. Закревским. — Санкт-Петербург: тип. Правительствующего сената, 1897. — [2], 32 с.
 Уголовная антропология на Женевском международном конгрессе / Игн. Закревский. — Санкт-Петербург: тип. Правительствующего сената, 1897. — 52 с.
 По делу Дрейфуса: Сб. ст. / Игн. Закревский. — Санкт-Петербург: тип. П. П. Сойкина, 1900. — [4], 160 с.
 Да здравствует разум!: Посвящ. избирателям в Гос. думу по Полт. губ. / Игн. Закревский. — Санкт-Петербург: тип. П. П. Сойкина, 1906. — 91 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711—1917. Материалы для биографий. — СПб., 2011. —С. 175. — ISBN 978-5-86007-666-2
 Список гражданским чинам первых четырёх классов. Часть вторая. Чины четвёртого класса. — СПб., 1880. — С. 1208—1209.
 Пашенный Н. Л. Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты. Вып. 22. — 1861.

Ссылки 
 

Игнатий Платонович
Выпускники Императорского училища правоведения
Судьи Российской империи
Сенаторы Российской империи